Jordi Sànchez puede aludir a: 

 Jordi Sánchez Zaragoza, actor español.
 Jordi Sànchez i Picanyol, político español.
 Jordi Sánchez lanzador de jabalina campeón de España.

Véase también